Crisobolla – particolare tipo di documento ufficiale in uso presso la cancelleria imperiale di Costantinopoli e adottato poi nel Medioevo anche presso le corti occidentali
 Crisobolla – editto bizantino emanato dall'imperatore Alessio I Comneno concedente amplissimi privilegi commerciali al Dogado Veneziano
 Crisobolla – editto bizantino emanato dall'imperatore Giovanni II Comneno ampliante i privilegi commerciali del Ducato di Venezia nei territori dell'impero